Alphen ist der Name folgender Orte in den Niederlanden: 

 Alphen aan den Rijn, ein Ort und eine Gemeinde in der Provinz Südholland
 Alphen (Noord-Brabant), ein Ort in der Gemeinde Alphen-Chaam (Provinz Nordbrabant)
 Alphen (Gelderland), ein Ort in der Gemeinde West Maas en Waal (Provinz Gelderland)
 Alphen (Zuid-Holland), eine ehemalige Gemeinde in der Provinz Südholland

Alphen ist Familienname von

 Eusebius Johann Alphen (1741–1772), Wiener Miniatur- und Email-Maler
 Hans Van Alphen (* 1982), belgischer Zehnkämpfer
 Hieronymus Simons van Alphen (1665–1742), deutscher reformierter Theologe

Siehe auch:
 Alfen